Bannier ist der Name folgender Personen:

 Adolf Bannier (* 1937), deutscher Politiker (FDP)
 Christina E. Bannier (* 1974), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Hans-Joachim Bannier (* 1957), deutscher Pomologe
 Theodor Bannier (1883–unbekannt), deutscher Politiker (parteilos)
 Wilhelm Bannier (1867–1937), deutscher Altphilologe, Latinist

Siehe auch:
 Banier
 Pannier